Abyssocladia är ett släkte av svampdjur. Abyssocladia ingår i familjen Cladorhizidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Abyssocladia